Śródmieście Opola stanowi centralną dzielnicę miasta i zwyczajowo wyznaczane jest przez Odrę, starą obwodnicę (ulice: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytową i Fabryczną) oraz ul. Armii Krajowej.

Administracyjne części Opola